Алексей Александрович Смирнов:
 Смирнов, Алексей Александрович (1857—1924) — российский дипломат и писатель.
 Смирнов, Алексей Александрович (1890—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.